Мансветов — фамилия; имеет женскую форму Мансветова.
 Мансветов, Григорий Иванович (1777—1832) — учёный-богослов, духовный писатель, Обер-священник русской армии и флота, придворный протоиерей, член Святейшего Синода.
 Мансветов, Иван Данилович (1843—1885) — российский археолог и литургист.
 Мансветов, Пётр Иванович (1864 — после 1917) — генерал-майор (1916), военный судья Туркестанского военно-окружного суда.